Departament de Benestar Social i Família, departament de la Generalitat de Catalunya
 Front Nacional Democràtic de Bodoland (del seu nom en anglès Bodo Security Force), grup armat per la independència de Bodoland, a l'Índia
 Federació d'Estudiants Balutxis (del seu nom en anglès Baluchistan Students Federation), moviment estudiantil del Balutxistan Oriental
 Federació d'Associacions de Dones Suïsses (del seu nom en anglès Bund Schweizerischer Frauenvereine), federació d'entitats feministes de Suïssa
 Fòrum de la Mar Negra per al Diàleg (del seu nom en anglès  Black Sea Forum), iniciativa per la cooperació entre els països de la Mar Negra
 Banco de Servicios Financieros, denominació de la Banca Masaveu en incorporar-se a la Caja Madrid
 Força de Seguretat Fronterera (del seu nom en anglès Border Security Force), guàrdia de fronteres de l'Índia
 Fundació Síndrome de Barth, associació de defensa contra la síndrome de Barth
 Bean Scripting Framework, mètode per usar llenguatge script en aplicacions Java
 Rosca Whitworth de pas fi (del seu nom en anglès British Standard Fine), varietat de la rosca Whitworth més fina que l'original
 Bs.F també és l'abreviatura del bolívar fort, moneda oficial de Veneçuela